«Родина-2» — футбольный клуб из Москвы, фарм-клуб «Родины». Участник первенства Второй лиги сезона-2022/23.

История 
По итогам сезона 2021/2022 ФНЛ-2 первая команда ФК «Родина» вышла в Первую лигу; лицензирование на участие во Второй лиге прошли, получив профессиональный статус, два фарм-клуба «Родины»: «Родина-2» и «Родина-М».

Тренерский штаб 
  Александр Лактионов — главный тренер
  Александр Шешуков — тренер
  Динияр Билялетдинов — тренер
  Александр Димидко — тренер
  Алексей Зуев — тренер вратарей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы России
Футбольные клубы Москвы